Янов () — посёлок в Киевской области Украины, входящий в состав зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

В связи с радиационным загрязнением в результате аварии на Чернобыльской АЭС жители посёлка 27 апреля 1986 года отселены. Из-за невозможности проведения эффективной дезактивации в декабре 1987 года большинство зданий разрушено и захоронено. Снят с учёта 1 апреля 2003 года.

География 
Расположен к югу от города Припять.

Имеется железнодорожная станция Янов.

История 
Янов, как населённый пункт, упоминается в исторических документах с XVIII века. По имеющимся данным в 1986 году население посёлка составляло около сотни жителей.

В ходе развития успеха Чернигово-Припятской операции 3—15 октября 1943 года в районе посёлка Янов шли кровопролитные бои. В посёлке расположен мемориал, на котором похоронены погибшие воины-освободители. Среди них Герой Советского Союза, пулемётчик гвардии сержант Николай Андреевич Петров.

Примечания

Ссылки 
 На Днепре в сорок третьем vokrugsveta.ru

Карты 
 Карта Google
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Иванковского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Украина)